Teófilo Lappot Robles (nacido como Teófilo Lappot Robles, el 1 de marzo de 1957 en Higüey, República Dominicana) es un abogado en ejercicio, académico, periodista, ensayista, educador, geógrafo, gestor cultural y ambiental.

Biografía
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Hermanos Trejo y en el Colegio de La Salle. Los secundarios en el Liceo Gerardo Jansen y en el Colegio 21 de enero, todos en su ciudad natal.

Es Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En los primeros años de sus actividades literarias ejerció el periodismo y el magisterio en Higüey. Fue Jefe de Redacción del quincenario El Cometa y Director de los mensuarios El Eco Higüeyano y El Lucero, así como productor de programas radiales sobre temas culturales. Ha sido columnista de los periódicos Listín Diario, El Nacional, Hoy, La Noticia, El Sol, El Siglo y la revista Amigo del Hogar. 
    
Ha sido conferencista en varias universidades e instituciones educativas, culturales, profesionales y gremiales de la República Dominicana.

Fue asesor legal del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y de la Corporación de Hoteles Estatales de la República Dominicana. Así como Consultor Jurídico del Banco Agrícola de la República Dominicana y del Instituto Agrario Dominicano.

En el año 2006 fue postulado como candidato a Juez de la Junta Central Electoral de la República Dominicana.  

Actualmente ejerce como asesor legal externo de empresas nacionales y extranjeras.

Obras publicadas

Distinciones 

Primer Lugar ensayo literario (Logia Unión de Oriente, Higüey, 1977)
Primer Lugar ensayo literario (XVI Concurso Literario del Obispado de Higüey, 1975)

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

 Abogados 
 escritores 
 Periodistas